Warren Young (né le  à Toronto dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace. Il joua en tant qu'ailier gauche pendant sept saisons dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Détroit.

Carrière 
Young fut choisi en 1976 à la fois lors du repêchage de la LNH et repêchage de l'association mondiale de hockey. Il fut choisi respectivement par les Seals de la Californie (quatrième ronde et ) et par les Whalers de la Nouvelle-Angleterre (septième ronde et ).

Il choisit finalement de jouer, comme de nombreux joueurs dans cette situation, pour la franchise de la LNH. Young a également joué pendant une saison pour les Pittsburgh Phantoms- franchise de roller in line hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 42 || 16 || 15 || 31 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|1976-1977 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 37 || 19 || 26 || 45 || 86 || - || - || - || - || -
|- 
|1977-1978 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 32 || 14 || 16 || 30 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|1978-1979 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 30 || 14 || 10 || 24 || 49 || - || - || - || - || -
|-
|Stars d'Oklahoma City || LCH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|rowspan="2"|1979-1980 || Clippers de Baltimore || EHL || 65 || 53 || 53 || 106 || 75 || 10 || 5 || 8 || 13 || 23
|- 
|Stars d'Oklahoma City || CHL || 13 || 4 || 8 || 12 || 9 || - || - || - || - || -
|-
|1980-1981 || Stas d'Oklahoma City || CHL || 77 || 26 || 33 || 59 || 42 || 3 || 1 || 1 || 2 || 7
|- 
|1981-1982 || South Stars de Nashville || CHL || 60 || 31 || 28 || 59 || 154 || - || - || - || - || -
|-
|1981-1982 || North Stars du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|1982-1983 || South Stars de Birmingham || CHL || 75 || 26 || 58 || 84 || 144 || 13 || 3 || 3 || 6 || 57
|- 
|1982-1983 || North Stars du Minnesota || LNH || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1983-1984 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 59 || 25 || 38 || 63 || 142 || 10 || 2 || 6 || 8 || 18
|-
|1983-1984 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 15 || 1 || 7 || 8 || 19 || - || - || - || - || -
|- 
|1984-1985 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 80 || 40 || 32 || 72 || 174 || - || - || - || - || -
|-
|1985-1986 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 22 || 24 || 46 || 161 || - || - || - || - || -
|- 
|1986-1987 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 22 || 8 || 7 || 15 || 95 || - || - || - || - || -
|- 
|1986-1987 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 50 || 8 || 13 || 21 || 103 || - || - || - || - || -
|-
|1987-1988 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 60 || 25 || 26 || 51 || 325 || 4 || 0 || 0 || 0 || 42
|-
|1987-1988 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 15 || - || - || - || - || -

| 236 || 72 || 77 || 149 || 472 || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1956
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Choix de repêchage des Golden Seals de la Californie
Choix de repêchage des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des South Stars de Nashville
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des South Stars de Birmingham
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur de roller in line hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace